Се́пыч — село в Верещагинском районе Пермского края, центр Сепычевского сельского поселения. Расположено село в восточной части Верхнекамской возвышенности в верховьях реки Сепыч, в 46 км от города Верещагино. Население составляет около 1500 человек, занятых преимущественно сельским хозяйством.

Более 100 лет прожил житель села Степан Семёнович Никулин.

История 
Известно с 1782 г. как деревня Сепычевская — центр «Сепычевских деревень» (в ней тогда жили исключительно одни дворовые люди помещиков Строгановых). Село с 1830-х гг. Название принято от одноименной реки и предположительно происходит от удмуртского «Сеп'+ыч», что переводится как «угол+источник». В селе действительно имеется овраг с большим количеством родников. Сепыч был основан старообрядцами, которые до настоящего времени составляют абсолютное большинство его населения.

Постепенно Сепыч становится центром Сепычевской волости Оханского уезда, а также духовным центром старообрядческого региона Верхокамья. К началу 20 века Сепыч крупное ремесленное и торговое село, проводились ярмарки.

В 1918 г. здесь произошло крупное антибольшевистское восстание (См. Сепычевское восстание). Жители в домашних условиях изготавливают самую вкусную в районе брагу, которая пользуется большим спросом в городе.

Население

См. также 
 Верещагинский муниципальный район Пермского края
 В. Г. Мошев — директор МБОУ «Сепычевская средняя общеобразовательная школа».
 Дело Поносова

Примечания 

Населённые пункты Верещагинского района